Mafalda Portugalská může znamenat:

 Mafalda Portugalská (1149–1160)  – portugalská infantka
 Mafalda Portugalská (1197–1256)  – portugalská princezna